Borbone di Francia – ramo della casata dei Borbone che salì al trono di Francia
 Adelaide di Borbone-Francia – principessa di Francia
 Anna Elisabetta di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Carlo di Borbone-Francia (1686-1714) – nobile francese
 Carlo Ferdinando di Borbone-Francia – nobile francese
 Cristina di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Elisabetta di Borbone-Francia (1602-1644) – regina di Spagna, Portogallo, Napoli e Sicilia
 Elisabetta di Borbone-Francia (1764-1794) – nobildonna francese
 Enrichetta di Borbone-Francia – principessa di Francia
 Enrichetta Maria di Borbone-Francia – regina consorte d'Inghilterra, Scozia e Irlanda
 Enrico di Borbone-Francia – nobile francese e re di Francia
 Francesca Maria di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Luigi Antonio di Borbone-Francia – nobile francese
 Luigi Augusto di Borbone-Francia (1700-1755) – principe francese
 Luigi di Borbone-Francia (1682-1712) – nobile francese
 Luigi di Borbone-Francia (1707-1712) – nobile francese
 Luigi di Borbone-Francia (1751-1761) – nobile francese
 Luigi Ferdinando di Borbone-Francia – nobile francese
 Luigi Giuseppe di Borbone-Francia – nobile italiano
 Luisa di Borbone-Francia (1737-1787) – principessa francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Francia – principessa francese
 Luisa Francesca di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Luisa Maria di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Luisa Teresa di Borbone-Spagna – Infanta di Spagna 
 Maria Anna di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Maria Clotilde di Borbone-Francia – principessa di Francia
 Maria Teresa Carlotta di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Nicola Enrico di Borbone-Francia – principe francese
 Sofia di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Sofia Elena Beatrice di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Vittoria di Borbone-Francia – principessa francese